Babyface ou Baby face, (visage de bébé en français), peut faire référence à :

Morphologie 
 un type de visage aux traits enfantins (angéliques) ;

Sport 
 Baby face, le « gentil » sur le ring ou du moins celui qu'on destine à être le favori de la foule au catch ;

Cinéma 
 Baby Face retitré Liliane en France, un film de 1933 de Alfred E. Green ;
 Baby Face, un téléfilm de 1962 produit par Hal Seeger ;
 Baby Face Nelson, un film américain (titre en vf : L'Ennemi public) réalisé par Don Siegel sorti en 1957 ;
 Babyface, un film dramatique de 1998 de Jack Blum avec James Gallanders (Jim) ;

Patronyme 
 Baby Face Nelson, braqueur de banque américain, ennemi public No.1 du  au  ;

Musique 
 Babyface, le second titre de l'album Zooropa de U2 sorti en 1993 ;
 Kenneth « Babyface » Edmonds, un auteur, compositeur, producteur et chanteur américain.

Ne pas confondre avec Baby faced, qui peut faire référence à :
 Baby Faced Killer, le second album solo du chanteur britannique David Byron sorti en 1978.